Eberstein kan syfta på:

Släkter
 von Eberstein
 Eberstein (dansk adelsätt) – dansk uradel
 Eberstein – en borgerlig släkt härstammande från Prenzlau i Pommern

Personer
 Eberstein (fältmarskalk) (1800-talet), dansk fältmarskalk
 Greve av Eberstein, titel

Orter
 Eberstein, Kärnten, ort i Österrike